Жіночі музеї існують на кожному континенті, та майже всі вони виникли незалежно один від одного. Жіночі музеї представляють жіночі історію, культуру та мистецтво зацікавленим широким колам громадськості.

Списки 
Різні інституції створюють реєстри, які об'єднують жіночі музеї:
 Міжнародна асоціація жіночих музеїв () об'єднує жіночі музеї світу та лобіює їхні інтереси. Асоціація здійснює моніторинг діяльності жіночих музеїв та оновлює їх реєстр на своєму сайті (на інтерактивній карті вказано: музеї, віртуальні музеї, гендерно-орієнтовані організації чи асоціації та ініціативи).
 She Culture — дворічний (2013—2015) проект культурної програми Європейського Союзу, в рамках якого проаналізовано оцінки гендерної політики в галузі культури в Європі, в тому числі діяльність жіночих музеїв. Одним з результатів проекту став реєстр жіночих музеїв з 2014 року.
 Жіночий музей Стамбулу, Туреччина. Meral Akkent створила реєстр, який регулярно оновлює.
 Віртуальний жіночий музей Чилі має он-лайн реєстр жіночих музеїв.

Кількість жіночих музеїв в світі постійно змінюється. На вересень 2015 IAWM нараховувала близько 80 музеїв, 14 віртуальних музеїв (таких як, наприклад, жіночі музеї Коста-Рики, Туреччини, Ірландії). В різних країнах існує щонайменше 30 ініціатив щодо створення жіночих музеїв, більшість з яких знаходяться в Європі. У той же час, частина з них вимушена закритися через фінансові труднощі або втрату приміщення (Гамбія або Центральна Африка). Судячи з поточної статистики IAWM,

Музеї 
Серед відомих жіночих музеїв наступні:

 , Бонн, Німеччина,
 , Гіттізау, Австрія,
  (IMOW), Сан-Франциско, Каліфорнія, США,
 , Орхус, Данія,
 , Вашингтон, США,
 , Александрія, ВІрджинія, США,
 , Fort Lee, Вірджинія, США,
 , Далас, Техас, США,
 , Стамбул, Туреччина.

Більше — у категорії жіночих музеїв .

Україна 
Першим і єдиним українським жіночим музеєм є Музей жіночої та гендерної історії (Харків), заснований у 2009 році: GENDER MUSIUM: музей жіночої та гендерної історії. Музей знаходиться в Харкові, по вул. Мироносицька, 57 та має віртуальний музей. Місією музею є промоція ідей гендерної рівності, створення нових моделей соціальних ролей для жінок та чоловіків, укріплення в міжнародному феміністському русі.

Музей входить до Міжнародної асоціації жіночих музеїв.

Списки музеїв
Жіночі організації
Феміністичні організації
Жіноча історія
Списки:Фемінізм